Дерек Плант (,  17 січня 1971, Клокет) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 161-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Даллас Старс», «Чикаго Блекгокс», «Філадельфія Флаєрс», «Мюнхен Баронс», ЦСК Лайонс, «Адлер Мангейм», «Ніппон Папер Крейнес» та Лангенталь.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
З 2010 по 2015 працював асистентом головного тренера в хокейній команді Університету з Міннесоти.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Гравці збірної США з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Ніппон Папер Крейнес»
Спортсмени з Міннесоти